The French Spy – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The French Spy – cortometraggio del 1912 diretto da Laurence Trimble
The French Spy – cortometraggio del 2012 diretto da Travis Mills